Лахольм () — город в Швеции в лене Халланд, административный центр Лахольмской коммуны.

Население — 5835 жителей. В городе располагается Лахольмский музей рисунка.

История Лахольма как города уходит корнями в XIII век. Город был основан на плодородной земле и имел стратегическое значение. В Петров день (29 июня) в нём проходили ярмарки. В XIX веке Лахольм был прежде всего городом ремесленников. В настоящее время значительную роль в его экономике играет торговля и транспортные услуги.

Галерея

Примечания 

Города Швеции